Lorentzon ist der Familienname folgender Personen:

 Inga-Britt Lorentzon (1936–1987), schwedische Hochspringerin und Fünfkämpferin
 Martin Lorentzon (* 1969), schwedischer Unternehmer und Mitbegründer von TradeDoubler und Spotify 
 Susanne Lorentzon (* 1961), schwedische Hochspringerin, Tochter von Inga-Britt